Treu steht für:

 verlässlich, siehe Treue
 Treu (Künstlerfamilie), deutsche Malerfamilie
 in der Algebra eine injektive Darstellung, siehe Darstellungstheorie #Grundbegriffe
 in der Kategorientheorie eine spezielle Eigenschaft eines Funktors, siehe Treuer Funktor

Treu ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Treu, deutscher Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Catharina Treu (1743–1811), deutsche Malerin und Hochschullehrerin
 Daniel Gottlieb Treu (1695–1749), deutscher Violinist und Komponist
 Emanuel Treu (1915–1976), österreichischer Widerstandskämpfer und Diplomat
 Emanuel Treu (Musikproduzent), österreichischer Musikproduzent und Songschreiber
 Ernst Fromhold-Treu (1861–1919), deutsch-baltischer Geistlicher und Märtyrer
 Erwin Treu (1925–2014), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Georg Treu (1843–1921), deutscher Archäologe, Kunsthistoriker und Museologe
 Johann Nicolaus Treu (1734–1786), deutscher Maler
 Joseph Marquard Treu (1713–1796), deutscher Maler
 Kurt Treu (1928–1991), deutscher Klassischer Philologe

 Michael Daniel Treu (um 1634–1708), deutscher Theaterleiter und Prinzipal
 Paul Fromhold-Treu (1854–1919), deutsch-baltischer Pastor und Märtyrer
 Philipp Jakob Treu (1761–1825), Schweizer Notar, Bildhauer und Medailleur
 Philipp Treu (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Richard Treu (1873–1943), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Thomas Treu (* 1949), österreichischer Militärarzt

Siehe auch:
 Treu und Glauben
 Trew
 Troy